La Temporada 2011 del Campeonato Mundial de Supersport fue la decimotercera temporada del Campeonato Mundial de Supersport, pero la decimoquinta teniendo en cuenta las dos celebradas bajo el nombre de Serie Mundial de Supersport. La temporada comenzó el 27 de febrero en Phillip Island y terminó el 16 de octubre en Portimão después de doce rondas.

Con el campeón reinante Kenan Sofuoğlu moviéndose a Moto2, Eugene Laverty y Joan Lascorz subiendo al Campeonato Mundial de Superbikes, Chaz Davies emergió como el ganador de la temporada, a pesar de su mal comienzo en la primera ronda.

Calendario y resultados
El calendario provisional fue anunciado públicamente por FIM el 7 de octubre de 2010 con once rondas confirmadas y otras dos rondas pendientes de confirmación. Habiendo sido anunciado como un lugar a partir de 2011 en adelante en mayo de 2010, Motorland Aragón reemplazó a Kyalami en el calendario, mientras que Donington Park volvió al campeonato, recibiendo la ronda europea. Imola se confirmó en noviembre de 2010, pero Miller Motorsports Park fue abandonado para finalizar un calendario de 12 carreras.

Pilotos y equipos

Estadísticas

Campeonato de Pilotos

Campeonato de constructores

Véase también 
 Temporada 2011 del Campeonato Mundial de Superbikes

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Supersport

2011
Motociclismo en 2011